Флер Пеллерен (фр. Fleur Pellerin; нар. 29 серпня 1973, Сеул) — французька політична діячка південнокорейського походження.
 Гай Пеллерен (1971 р.н.), канадський хокейний арбітр
 Жозеф Пеллерен (1684—1782), французький «генерал-інтендант» флоту, перший комісар флоту
 Крістін Пеллерен (1983 р.н.), канадська актриса театру та кіно
 Скотт Пеллерен (1970 р.н.), канадський хокеїст
 Пол Пеллерен (1970 р.н.), канадський муніципальний політик

Див. також 
 Сен-Пеллерен